Нижче наведено музичні альбоми, що посіли 1-шу сходинку чарту Billboard Top Rap Albums у 2009 р.

Див. також 
2009 у музиці

Посилання 

2009